Unión può riferirsi a:

Geografia 
 Unión, comune costaricano del cantone di Montes de Oro nella provincia di Puntarenas.
 Unión, barrio della città Uruguayana di Montevideo
 Unión, comune del Venezuela nello stato di Falcón
 Unión, centro abitato del Paraguay nel dipartimento di San Pedro

Pagine correlate 
 La Unión